Lamond ist der Familienname folgender Personen:

 Don Lamond (1920–2003), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Frederic Lamond (1868–1948), schottischer Pianist
 Mary Jane Lamond (* 1960), kanadische Folk-Musikerin

Siehe auch:
 Lamont